Il singolare del torneo di tennis Chevrolet Classic 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Martín Jaite che ha battuto in finale Luiz Mattar 3-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Jay Berger (quarti di finale)
 Martín Jaite (campione)
 Jaime Yzaga (primo turno)
 Luiz Mattar (finale)

 Assente
 Cássio Motta (quarti di finale)
 Eduardo Bengoechea (semifinali)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Chevrolet Classic 1990